Yoshii se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ryozo Yoshii
 Hazime Yoshii